Juniorvärldsmästerskapen i alpin skidsport 2013 avgjordes i Mont-Sainte-Anne och Le Massif i Quebec, Kanada under perioden 19–28 februari 2013 och var det 32:a världsmästerskapet för juniorer. JVM 2013 var öppet för åkare som var födda mellan 1993 och 1997.

Medaljligan

Resultat Damer

Resultat Herrar

Resultat Lagtävling

Referenser

Externa länkar 
 JVM på FIS hemsida 

Alpin skidsport i Kanada
Alpina skidsportsäsongen 2012/2013
Sportevenemang i Kanada
2013 i Kanada
2013